Guillermo Vázquez ist der Name folgender Personen:

*Guillermo Vázquez (Fußballspieler) (* 1967), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Guillermo Vázquez (Schachspieler) (* 1997), paraguayischer Schachspieler 
 Guillermo Vázquez Consuegra (* 1945), spanischer Architekt 
 Guillermo Vázquez (Schauspieler), mexikanischer Schauspieler